Svetlogorsk  může být:

 Svetlogorsk (Kaliningradská oblast) – město v Kaliningradské oblasti v Rusku
 Svetlogorsk (Krasnojarský kraj) – sídlo městského typu v Krasnojarském kraji v Rusku
 Svetlogorsk (Nižněnovgorodská oblast) – sídlo v Nižněnovgorodském kraji v Rusku
 Svetlogorsk (Čeljabinský kraj) – sídlo v Čeljabinském kraji v Rusku
 Světlahorsk – město v Bělorusku, nazývané rusky Světlogorsk